Erős István
 Erős István (1817-1884) honvéd főhadnagy
 Erős István (1909–2005) főhadnagy, tartalékos tábori lelkész
 Erős István (1913–1958) segédmunkás, az 1956-os Köztársaság téri csata résztvevője, a kommunista megtorlás során kivégzett személy
 Erős István (1940–2017) okleveles gyógyszerész, egyetemi professzor, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke

Erőss István
 Erőss István (1822-1900) honvéd százados
 Erőss István (1921) építész, író
 Erőss István (1943) agrármérnök
 Erőss István (1964) grafikusművész, tanszékvezető egyetemi docens, Munkácsy-díjas képzőművész